Jméno Ivo Novák má více známých nositelů:

 Ivo Novák (režisér) (1918–2004) – český filmový režisér
 Ivo Novák (entomolog) (* 1930) – český entomolog
 Ivo Novák (politik) (* 1958) – poslanec československého Federálního shromáždění
 Ivo Novák (herec) (* 1967) – český herec